Булым-Булыхчы́ () — село в Апастовском районе Республики Татарстан, административный центр Булым-Булыхчинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарских слов «болын» (луг) и «балыкчы» (рыбак).

География 
Село находится на реке Свияга, в 8 км к северу от районного центра, посёлка городского типа Апастово.

История 
В окрестностях села выявлены Булым-Булыхчинское селище I (булгарско-монгольский период) и II (именьковская культура).

Село известно с периода Казанского ханства.

В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

По сведениям 1859 года, в селе имелась мечеть. В начале XX века функционировали 2 мечети, кузница, 5 ветряных мельниц, крупообдирка, 2 красильных заведения, 4 мелочные лавки.

В 1918 году в селе открыта начальная школа.

До 1920 года село входило в Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Тетюшского, с 1927 года – Буинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Апастовском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 4 марта 1964 года в Апастовском районах.

С 1930 года село входило в сельскохозяйственную артель «Яна юл».

Население 

Национальный состав села: татары.

Известные уроженцы 
 Гумер Мусич Мусин (1854–1928) – депутат Второй Государственной думы Российской империи (в 1907 году).

 Магсума Садриевна Калимуллина(1913–1970) – телятница колхоза «Ракета», Герой Социалистического Труда (её именем названа улица в селе).

Асгат Галимзянович Галимзянов (1936–2016) – предприниматель и меценат, почётный член Всероссийского детского фонда, в Казани ему установлен памятник.

Экономика 
Жители работают преимущественно в сельскохозяйственном предприятии имени Рахимова, занимаются мясным скотоводством.

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют неполная средняя школа, дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть (1994 год).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района